Ahtell Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Ahtell Creek (Slana River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Valdez-Cordova)
 West Fork Ahtell Creek, Fluss im Bundesstaat Alaska (Valdez-Cordova)